Газа́хский райо́н (в современных русскоязычных источниках также встречается вариант наименования Казахский район) () — административная единица на северо-западе Азербайджана.

География 
Район расположен в западной части республики, в восточной части широкой Гянджа-Газахской равнины, протягивающейся от горных склонов Малого Кавказа до берега реки Куры. Территория района граничит с Республикой Грузией на северо-западе, Армянской Республикой на юге и юго-западе. Бывшие анклавы Азербайджанской ССР на территории Армянской ССР Бархударлы, Верхняя Аскипара и Софулу, а также приграничные сёла Нижняя Аскипара, Баганис-Айрум и Кызылгаджилы с начала 1990-х годов фактически контролируются Арменией.

Рельеф территории района сложный. По территории протекают реки Агстафачай, Джогазчай, Инджасу. Высота над уровнем моря у берега Куры 100 метров, на западе постепенно достигает 1000 метров. Самая высокая точка — гора Одундаг (1316 м). Климат района умеренно-континентальный, сухой, характеризуется умеренной зимой и жарким летом. Почвы бурые, светло-бурые, каштановые. Основная растительность — кустарниковые растения, овсяница, ковыль, вейник, овсец и другие злаки. На склонах гор и впадинах растут леса, состоящие в основном из дуба, клёна и бука.

История 	
В 1480-е гг. на южных границах Грузии — по рекам Акстафе, Дебеду и др. (области Казах, Памбак и Шурагель) поселились тюркские племена.

Позднее было образовано Казахское султанство, которое вошло в состав России вместе с Картлийско-Кахетинским царством, присоединённым по манифесту Александра I от 12 сентября 1801 года. Борчалинское, Казахское и Шамшадильское султанства стали татарскими дистанциями в составе Грузинской губернии.

На основании закона об административной реформе, утверждённого императором Николаем I 10 апреля 1840 года под названием «Учреждение для управления Закавказским краем», бывшая Казахская дистанция, переименованная в Казахский участок в составе Елизаветпольского уезда, вошла в Грузино-Имеретинскую губернию.

Указом от 14 декабря 1846 года Казахский участок в составе Елизаветпольского уезда вошёл во вновь образованную Тифлисскую губернию.

Указом от 9 декабря 1867 года «О преобразовании управления Кавказского и Закавказского края» была создана Елизаветпольская губерния в состав которой вошёл Казахский уезд, образованный взамен упразднённого Казахского участка.

Территория Казахского уезда составила 5908,24 м², а население — 130 тысяч человек. По сведениям 1913 года, в Казахском уезде имелись 232 промышленные собственности, магазин сладостей, 33 водные мельницы, 15 заводов красного кирпича, 1 завод дерева-бревна, 1 кожный завод, более 17 винных и коньячных заводов, 1 хлопковый и 1 цементный завод. В 1929 году Казахский уезд был упразднён.

8 августа 1930 года был создан Казахский район, 24 января 1939 года часть его была передана в состав вновь образованного Акстафинского района. 4 декабря 1959 года к Казахскому району был присоединён Акстафинский район.

Исторические достопримечательности 
По состоянию на 1943 год в районе имелся ряд армянских церквей, и укрепленных монастырей, хачкаров, развалин бань и крепостных башен, а также остатки древних поселений.

Среди исторических архитектурных достопримечательностей района выделяются Шекер-гала XV века, группа мавзолеев в селе Пойлу XIX века, мосты Гатыр, Гызыл Хаджылы, Кязым, Сыных-керпю (XII век), круглая башня в селе Кырых Кесемен XVIII века.

Административное устройство 
В районе находится 1 город и 21 деревня. Газахский городской муниципалитет охватывает город Газах и жилой пункт Н. Нариманов.

Сельские муниципалитеты следующие:
 Ханлыгларский сельский муниципалитет
 Агкейнекский сельский муниципалитет
 Гарапапагский сельский муниципалитет
 Даш Салахлинский сельский муниципалитет
 Чайлинский сельский муниципалитет
 Коммунский сельский муниципалитет
 Уркмезлинский сельский муниципалитет
 Ашагы Салахлинский сельский муниципалитет
 Юхары Салахлинский сельский муниципалитет
 Демирчилерский сельский муниципалитет
 Алпоутский сельский муниципалитет
 Гусенбейлинский сельский муниципалитет
 Джаналлинский сельский муниципалитет
 Косаларский сельский муниципалитет
 Газахбейлинский сельский муниципалитет
 Орта Салахлинский сельский муниципалитет
 Асланбейлинский сельский муниципалитет
 Гаймаглинский сельский муниципалитет
 Кемерлинский сельский муниципалитет
 Биринджи Шихлинский сельский муниципалитет
 Икинджи Шихлинский сельский муниципалитет.

Населённые пункты

Ковроткачество 

Казах известен как один из центров азербайджанской школы ковроткачества. Огромное количество ковров, сотканных в Елизаветпольской губернии в 16-20-х веках, распространены по всему миру под общим названием «Казахские ковры» (Kazakh rugs, Kazak rugs).. До начала XX века были известны и армянские казахские ковры.

См. также 
 Административно-территориальное деление Азербайджана

Примечания

Литература 
 Мильман А. Ш. Политический строй Азербайджана в XIX—начале XX веков (административный аппарат и суд, формы и методы колониального управления). — Баку, 1966

Ссылки 
 Исполнительная власть Газахского района Официальный сайт